Чемпионат Дании по шахматам 1974 года проходил в городе Вайле.

В турнире приняли участие 34 шахматиста, в том числе многие из тех, кто в разные годы входил в национальную сборную.

Соревнование проводилось по швейцарской системе в 10 туров.

Чемпионом Дании стал мастер У. Рат, для которого это выступление в национальном чемпионате было единственным в карьере.

Серебряную медаль завоевал мастер Б. Бринк-Клауссен.

5 человек участвовали в дележе 3-го места.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Чемпионаты Дании по шахматам
1974 год в шахматах
Спорт в Дании в 1974 году
Спортивные соревнования в Вайле